České příjmení Mejstřík (Mejstříková) nosí více osobností:
 Jiří Mejstřík – český novinář, publicista a textař
 Josef Kristian Mejstřík (* 1983) – český herec a šansoniér
 Karel Mejstřík (1902–1994) – český publicista, historik a pedagog
 Karel Mejstřík (generál) (1886–1945) – český divizní generál
 Michal Mejstřík (1952–2021) – český ekonom a pedagog
 Martin Mejstřík (* 1962) – bývalý český politik, antikomunista
 Vladimír Mejstřík (1938–2021) – český jazykovědec

Česká příjmení